«Мы все нужны» () — драматический фильм 1956 года режиссёра Хосе Антонио Ньевеса Конде о трёх мужчинах, которые освобождаются из тюрьмы и испытывают сомнения и сожаления относительно своего места в обществе. Фильм участвовал в испанской секции на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в 1956 году, где получил награды за Лучший фильм, Лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

Сюжет 
Отбыв наказание, трое заключенных — врач, работник поезда и вор покидают тюрьму. Они вместе возвращаются домой и анализируют свою жизнь. Врач должен был сделать операцию ребёнку, которого бросил отец-миллионер.

В ролях

Примечания

Источники

Библиография

Ссылки 
 

Фильмы на испанском языке
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Италии 1956 года
Чёрно-белые фильмы Испании
Фильмы Испании 1956 года
Чёрно-белые фильмы Италии